Schmieder ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmieder (1883–1942), Dresdner Arbeiterfunktionär und antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Benjamin Friedrich Schmieder (1736–1813), deutscher Philologe
 Christian Gottlieb Schmieder (1750–1827), Buchhändler und Verleger in Karlsruhe
 Fabian Schmieder (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Felicitas Schmieder (* 1961), deutsche Historikerin
 Friedrich Schmieder (1911–1988), deutscher Mediziner
 Friedrich Gotthelf Benjamin Schmieder (1770–1838), deutscher Philologe
 Gunter Schmieder (* 1957), deutscher Skisportler (Nordische Kombination) 
 Hans Schmieder (1866–1932), deutscher Kommunalpolitiker

 Julian Schmieder (* 1979), deutscher Schauspieler

 Karl Christoph Schmieder (1778–1850), deutscher Mineraloge
 Kirsten Schmieder (* 1961), deutsche Badmintonspielerin

 Nina Schmieder (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Oskar Schmieder (1891–1980), deutscher Geograph
 Otto Schmieder (1896–1992), deutscher Künstler, Graphiker und Chronist
 Philipp Schmieder (1830–1914), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Pius Schmieder (1837–1918), österreichischer Benediktiner
 Rudolf Schmieder, deutscher Eishockeyspieler
 Siegfried Schmieder (1939–2010), Leiter des Stadtarchivs Warendorf
 Sigismund Schmieder (1685–1717), deutscher Mediziner
 Thomas Schmieder (* 1980), deutscher Schauspieler
 Ulrike Schmieder (* 1966), deutsche Historikerin
 Werner Schmieder (* 1926), deutscher Politiker (SED)
 Wolfgang Schmieder (1901–1990), deutscher Musikwissenschaftler und Bibliothekar

sowie der Name der
 Kliniken Schmieder, einer Klinikgruppe

Siehe auch:
 Schmider